Ајрондејл има више значења:
 Ајрондејл (Џорџија)
 Ајрондејл (Алабама)
 Ајрондејл (Мисури)
 Ајрондејл (Охајо)